Christiane Ayotte (?-), est professeure et directrice du laboratoire de contrôle du dopage sportif à l’INRS-Santé à Montréal.
 Kelly Ayotte (1968-), est une femme politique américaine.
 Léo Ayotte (1909-1976) était un peintre québécois.

Voir aussi 
 
Patronyme québécois